Антіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Антіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна